Ola, Zalaegerszeg városrésze
Ola, az olai járás székhelye Oroszországban
Ola, folyó Oroszországban
Ola település az USA Arkansas államában
Ola település az USA Dél-Dakota államában
Ola település az USA Georgia államában
Ola település az USA Idaho államában
Ola település az USA Texas államában
Ola, a mexikói hullám világszerte ismert spanyol elnevezése